Kapper ist der Familienname von:

 Anton Kapper (1869–1936), österreichischer Historiker, Gründer des k.k. Statthaltereiarchivs in Graz
 Siegfried Kapper (1820–1879), deutsch-tschechischer Schriftsteller, Übersetzer und Arzt jüdischer Herkunft

Kapper ist ein Pseudonym von: 
 Bronislau Kaper (1902–1983), polnischer und später eingebürgert US-amerikanischer Komponist für Filmmusiken und Schlager polnischer Herkunft

Siehe auch:
 Kaper (Begriffsklärung)
 Capper